057  – codice che designa l'Osservatorio Astronomico di Belgrado